Kanyosha kan syfta på två kommuner i Burundi:
Kanyosha, Bujumbura Mairie
Kanyosha, Bujumbura Rural